Ez a szócikk tartalmazza a 2019-es US Open (tenisz) vegyes páros mérkőzéseinek eredményeit.

A címvédő az amerikai Bethanie Mattek-Sands és a brit Jamie Murray párosa volt, akik ebben az évben szabadkártyával indultak és megvédték címüket, miután a döntőben 6–2, 6–3 arányban legyőzték a tajvani Csan Hao-csing és az új-zélandi Michael Venus párosát.

Magyar versenyző ezen a tornán nem indult ebben a számban.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla és az eredmények

V2